Cette page présente le bilan saison par saison du Club Sportif Sedan Ardennes.

Tableau récapitulatif 

Sedan
Club Sportif Sedan Ardennes